De Quatuor Coronati Loge is een Vrijmetselaarsloge en wel de oudste onderzoeksloge, gesticht in 1884 en erkend door de United Grand Lodge of England.
Ze komt vier keer per jaar samen en geeft jaarlijks haar Ars Quatuor Coronatorum uit, een tijdschrift voor maçonnieke research. Daarnaast heeft deze loge een correspondentennetwerk, de Quatuor Coronati Correspondence Circle (QCCC).

Deze onderzoeksloge ontleent haar naam aan het Regius manuscript, een van de oudste maçonnieke documenten, daterend uit het einde van de 14de eeuw.

Geschiedenis
Op verzoek van 9 vrijmetselaars, waaronder Robert Gould werd deze Loge opgericht en door de UGLE erkend.

Bekende leden
 Robert Gould
 Sir Walter Besant
 Charles Warren
 William Wynn Westcott

Publicaties
 Ars Quatuor Coronatorum

Vrijmetselarij